Rezultati Odprtega prvenstva Francije 2007 v tenisu za moške dvojice.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Mark Knowles in Daniel Nestor sta postala prvaka, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.
{|
|
 Bob Bryan /  Mike Bryan (Četrtfinale)
 Jonas Björkman /  Maks Mirni (Četrtfinale)
 Martin Damm /  Leander Paes (Drugi krog)
 Fabrice Santoro /  Nenad Zimonjić (Polfinale)
 Paul Hanley /  Kevin Ullyett (Drugi krog)
 Mark Knowles / ' Daniel Nestor (Prvaka)' Jonathan Erlich /  Andy Ram (Tretji krog) Simon Aspelin /  Julian Knowle (Tretji krog)''
|
<ol start=9>
 Lukáš Dlouhý /  Pavel Vízner ''(Finale)
 Michaël Llodra /  Arnaud Clément (Tretji krog)
 Andrei Pavel /  Alexander Waske (Tretji krog)
 Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (Prvi krog)
 Yves Allegro /  Jim Thomas (Drugi krog)
 Ashley Fisher /  Tripp Phillips (Prvi krog)
 Todd Perry /  Wesley Moodie (Prvi krog)
 Martin Garcia /  Sebastian Prieto (Drugi krog)
|}

Rezultati

Zaključni boji

Začetni del

1. del

2. del

3. del

4. del 

Moške dvojice
2007